Leiboldt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Leiboldt (1561–1614), böhmischer Stadtrichter, kaiserlicher Zolleinnehmer und Chronist von Lichtenstadt
 Lorenz Leiboldt (* um 1530; † 1597), böhmischer Bürgermeister, Ratsherr und Chronist von Lichtenstadt
 Lorenz Leiboldt junior (1597–1671), Stadtrichter, Bürgermeister und Amtsverwalter
Siehe auch:
 Leibold
 Leibolds
 Leipoldt
 Leypoldt
 Leybold